Андская неясыть () — вид птиц рода неясытей, обитающий в Южной Америке.

Описание 
Краснополосая циккаба обитает в узкой полосе вдоль восточных предгорий Анд, протянувшейся через Венесуэлу, Колумбию, Эквадор, Перу и Боливию. Эта ночная перелетная птица средних размеров (30—35 см) предпочитает жить и охотиться в горах и тропических лесах на высоте от 1700 до 3700 метров над уровнем моря. В целом остается довольно мало изученной птицей.

Систематика 
Ранее тропических сов, в том числе и краснополосую циккабу, выделяли в отдельный род Ciccaba (вместе с африканской, зебровой, чёрно-белой и пятнистой циккабами). На основании генетических исследований их объединили с родом Strix (неясыти).

Известны три подвида:
Strix albitarsis albitarsis  (Bonaparte, 1850)	 
Strix albitarsis opaca  (JL Peters, 1943)	 
Strix albitarsis tertia  (Todd, 1947)

Примечания 

Неясыти
Животные, описанные в 1850 году
Птицы Южной Америки